Groton (Anglaterra), Suffolk
 Groton (Connecticut), Estats Units
 Groton (Dakota del Sud), Estats Units
 Groton (Massachusetts), Estats Units
 Groton (Nova Hampshire), Estats Units
 Groton (Nova York), Estats Units
 Groton (Vermont), Estats Units